Иван Комнин Асень (ум. 1363) — правитель Валонского деспотата в 1345—1363 годах; первоначально являлся вассалом Сербского царства, а после 1355 года стал независимым правителем в своём домене.

Иван происходил из знатной болгарской семьи и был родным братом царя Ивана Александра и сербской царицы Елены Болгарской. Иван, вероятно, сопровождал сестру в Сербию, где она должна была выйти замуж за Стефана Душана, и вскоре окончательно переселился в Сербию. Здесь Ивану был пожалован титул деспота и обширные земли на территории современной Южной Албании.

Будучи валонским деспотом, Иван поддерживал торговые связи с Венецией и Дубровником, а также стал гражданином Венеции в 1353 году. После смерти Стефана Душана Иван принял сторону его брата Симеона, который в конце концов проиграл битву за трон. В это же время ему удалось с помощью Венеции закрепить независимый статус Валонского деспотата. Иван умер предположительно от чумы в 1363 году.

Происхождение и сербский вассалитет 

Дата рождения Ивана Комнина Асеня неизвестна. Он был вторым сыном и третьим из пяти детей Срацимира, деспота Крына, и Керацы Петрицы, дочери видинского деспота Шишмана I. Также по материнской линии Иван принадлежал к династии Асеней и был потомком болгарского царя Ивана Асеня II и его третьей жены Ирины Комнины Дукини. Старший брат Ивана Иван Александр в 1331 году унаследовал болгарский трон, а сестра Елена стала сербской царицей благодаря браку со Стефаном Душаном. Несмотря на то, что Иван носил фамилию Комнинов, его родство с византийской династией весьма отдалённое; он имел право на использование этого имени либо по принадлежности его матери к династии Асеней, которая состояла в родстве с Комнинами, либо по браку с Анной Палеологиней, дочерью византийского аристократа и протовестиария Андроника Ангела Комнина Дуки Палеолога.

Достоверно неизвестно, когда и почему Иван переселился в Сербское царство, вместо того, чтобы занять высокое положение в Болгарии, которое могли обеспечить ему его родственники. Болгарский историк Иван Божилов считает, что Иван в Сербии не был политическим беженцем. Вероятнее всего, он прибыл в Сербию с верой в то, что территориальная экспансия и политическое влияние страны, которая была на самом пике могущества, обеспечат ему лучшие карьерные возможности. Предположительно, Иван сопровождал свою сестру Елену, когда она приехала в Сербию в 1332 году, чтобы выйти замуж за короля Стефана Душана.

Иван впервые документально упоминается в качестве деспота Валона в 1350 году, в то же время его присутствие на албанских землях датируется только 1349 годом. Вероятнее всего, он получил титул деспота в начале 1345 или 1346 года, когда Стефан Душан был провозглашен царём греков и сербов. Американский учёный Джон Файн предполагал, что это произошло сразу после коронации Стефана Душана в 1346 году. Вместе с единокровным братом Стефана Душана Симеоном Урошем и севастократором Йованом Оливером Иван Комнин Асень был одним из трёх человек, которые носили титул деспота при Стефане Душане.

Иван стал правителем Валона в конце 1345 года в результате завоевания Сербией албанского юга, которое было завершено не позднее августа 1345 года. Кроме адриатического порта Валона (современная Влёра), апанаж Ивана составляли окрестности  и внутренний  на северо-востоке страны. Нет никаких данных о том, какими ещё территориями владел Иван. Считается, что помимо трёх упомянутых городов, местная знать остальной части страны обязана была принести клятву верности либо Ивану, либо напрямую Стефану Душану. На юге владения Ивана граничили с территориями Симеона Уроша, деспота Эпира.

Отношения с Венецией и независимость 
В 1349 году Иван Комнин Асень, в соответствии со средневековым принципом , разграбил венецианское торговое судно, которое потерпело кораблекрушение на побережье в его владениях. Как свидетельствуют официальные документы от 13 апреля 1350 года, дело потребовало вмешательства короля Стефана Душана. Несмотря на этот конфликт, при Иване Валонское княжество оставалось активным партнёром Венеции и Дубровника в морской торговле. Две расписки от 27 февраля 1350 года представляют Ивана как посредника в сделках, касавшихся крупно-рогатого скота, сахара и перца, и показывают, что он имел неплохой доход от валонской таможни, поскольку в порт Валони часто заходили торговые суда. Хотя все документы Ивана велись на славянских языках, Иван предпочитал подписывать документы своим именем на греческом языке, что свидетельствует о его эллинизации. В это же время Иван вёл переписку с мамлюкским правителем Египта, который в письмах называл Ивана «королём Сербии и Болгарии».

В 1353 году Ивану и его семье было предоставлено венецианское гражданство, что говорило о том, что отныне его владения находились под защитой Венеции. преждевременная кончина Стефана Душана в 1355 году ввергла Сербское царство в гражданскую войну. В этом конфликте Иван принял сторону Симеона Уроша, который был единокровным братом покойного царя и зятем жены Ивана, и восстал против законного наследника Стефана Уроша, сына Стефана Душана. Попытка Симеона захватить трон оказалась неудачной, в это же время Стефану удалось в 1356 году захватить Берат, хотя другие владения Ивана остались нетронутыми и ему удалось приобрести независимость как от Симеона, так и от Стефана. В то же время угроза со стороны эпирского деспота Никифора II Орсини принудила Ивана обратиться за помощью к Венеции, которая вскоре взяла под контроль владения Ивана.

Болгарский историк Христо Матанов считает, что после 1355 года Иван мог чеканить свою собственную монету, предназначенную для торговли с партнерами за пределами Балканского полуострова. Он основывает свою теорию на новом прочтении латинских надписей на некоторых монетах; к примеру ранее надпись на одной из монет читали как Monita despoti Oliveri, однако в новом прочтении она выглядит как Monita despoti Ioanni. Новое прочтение, предложенное югославским нумизматом Недельковичем, называет заказчиком чеканки именно Ивана, а не Йована Оливера, как считалось ранее.

Венецианские торговые документы от 30 января 1359 года являются последними документальными подтверждениями активной деятельности Ивана. Реальная дата смерти Ивана Комнина Асеня неизвестна, однако историки предполагают, что умер он во время эпидемии чумы в Валони и Дураццо в 1363 году.

Семья 
Первый брак, согласно историческим документам, был заключён вскоре, после прибытия Ивана в Сербию; при этом о первой жене Ивана ничего не известно. Сыном Ивана от первого брака был севаст Валона Александр Комнин Асень, после смерти которого владения Ивана перешли его зятю князю Зеты Балше II. Балша был женат на Ксении Комнине, дочери Ивана по разным данным от первого или второго брака. В начале 1350-х годов Иван женился на Анне Палеологине, внучке византийского императора Михаила VIII Палеолога и вдове деспота Эпира Иоанна II Орсини. Этот брак утвердил позицию Ивана в регионе.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Асени
История Албании
Правители Сербии
История Болгарии
Шишмановичи
Умершие от чумы